Deux régiments français du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Senneterre » :
Infanterie
 Le régiment de Senneterre  ;

Cavalerie
 Le régiment de Senneterre dragons.

Homonymie d'unités militaires